Niemcy:
 Ravensburg – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Ravensburg – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg

Inne:
 Ravensburg – ród

Zobacz też:
 Ravensburger
 Ravensburg State Park